Fallston kan syfta på:

 Fallston, Maryland
 Fallston, North Carolina
 Fallston, Pennsylvania